Премье́р-дивизион:

 Премьер-дивизион Гибралтара - высший футбольный дивизион Гибралтара;
 Лига Премьер-дивизиона Ирландии - высший футбольный дивизион Ирландии;
 Премьер-дивизион Северной Премьер-лиги - 7-ой уровень футбольных лиг Англии;
 Премьер-дивизион Футбольной лиги Шотландии - высший футбольный дивизион Шотландии в 1975-98 гг.